Il singolare del torneo di tennis Ho Chi Minh Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore John van Lottum che ha battuto in finale Markus Hipfl 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Alberto Martín (semifinali)
 John van Lottum (Campione)
 Johan Van Herck (quarti di finale)
 Markus Hipfl (finale)

 Oscar Serrano-Gamez (primo turno)
 Marcos Ondruska (quarti di finale)
 Jacobo Diaz-Ruiz (quarti di finale)
 Christophe Van Garsse (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ho Chi Minh Challenger 1999